Бучацкий:

 Бучацкий, Владимир (1885—1963) — русинский историк.
 Бучацкий, Давид (ок. 1440—1485) — польский государственный деятель.
 Бучацкий, Михаил (1370/1384—1438) — польский государственный и военный деятель.
 Бучацкий, Михаил Мужило (ок. 1390/1410—1469/1470) — польский шляхтич.
 Бучацкий, Роман Зиновьевич (1896—1937) — первый руководитель треста «Уралнефть», первый организатор добычи нефти в городе Ишимбае и Ишимбайском районе Башкирской АССР.
 Бучацкий, Теодорих (ок. 1378—1450/1456) — польский шляхтич.
 Бучацкий, Якуб (1430/1438—1501) — польский государственный деятель.
 Бучацкий, Ян (ок. 1400—1451/1454) — польский шляхтич герба Абданк, староста теребовльский.